Devia kan syfta på:

 Devia (djur) – ett släkte av skalbaggar
 Devia (växter) – ett släkte av växter